Конхоида Никомеда ― конхоида прямой, то есть кривая, получающаяся увеличением (вторая ветвь — уменьшением) радиус-вектора точек прямой на некую постоянную величину ; плоская алгебраическая кривая 4-го порядка.
Конхоида имеет две ветви, сама прямая конхоиды является асимптотой обеих ветвей.

Название происходит от  — «похожий на раковину».

Построение 

Пусть на плоскости выбрана прямая  и точка , отстоящая от прямой на расстояние . Проведём через точку  луч, пересекающий прямую  в некоторой точке ; точки 1 и 2, лежащие на луче  и отстоящие от точки  на заранее выбранное расстояние , будут точками конхоиды. Меняя направление луча , можно построить всю конхоиду.

Уравнения

Декартовы координаты 
Если центр конхоиды помещён в начале координат, а прямая задана уравнением  в декартовых прямоугольных координатах, то уравнение конхоиды имеет вид
 
Начало координат является двойной точкой, характер которой зависит от величин  и :
 при  ― изолированная точка
 при  ― узловая точка
 при  ― точка возврата

Полярные координаты 
В полярных координатах, если начало координат находится на расстоянии  от прямой, которая смещается вдоль радиус-вектора на расстояние , уравнение конхоиды имеет вид

История 
Кривая названа по имени Никомеда (III—II века до н. э.), который применял её для решения задачи о трисекции угла и удвоения куба.

Примечания

Литература 
 Прасолов В. В.. Три классические задачи на построение. Удвоение куба, трисекция угла, квадратура круга. М.: Наука, 1992. 80 с. Серия «Популярные лекции по математике», выпуск 62.
 Савёлов А. А. Плоские кривые. Физматгиз, 1960.
 

Алгебраические кривые